Лагуна Чабела има више значења:

 Лагуна Чабела (Лазаро Карденас), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Лагуна Чабела (Чемас), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику